L'adjectif sympathique (parfois employé comme nom commun) peut désigner :
 sympathique, la qualité d'une personne faisant preuve de sympathie ;
 Sympathique, le premier album du groupe américain Pink Martini ;
 Sympathique (je ne veux pas travailler), une chanson tirée le l'album précédent.

Voir aussi 
 Système nerveux sympathique, une des trois parties du système nerveux autonome
 Tronc sympathique, une partie du système nerveux